Флаг Витебска утверждён указом Президента Республики Беларусь № 277 от 2 июня 2009 года. Представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 1:2, в центре лицевой стороны которого размещено изображение герба Витебска.

См. также 
 Герб Витебска
 Герб Витебской области
 Флаг Витебской области

Витебск
Витебск
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением человека
Флаги с изображением ангела